Zene

 Pyramid, amerikai indie-rock együttes Észak-Karolinából
 Pyramids, a Pyramids együttes debütáló stúdióalbuma
 The Pyramids, amerikai surf rock együttes (1960-as évek)
 Pyramid, The Alan Parsons Project-album
 Pyramid, Modern Jazz Quartet-album
 Pyramid, Cannonball Adderley-album
 Pyramid, Lee Konitz-album
 Pyramid, Charice-dal
 Pyramids, Frank Ocean-dal

  Amerikai Egyesült Államok

 Pyramid önkormányzat nélküli település Illinois államban
 Pyramid önkormányzat nélküli település Kentucky államban
 Pyramid önkormányzat nélküli település Nevada államban
 Pyramid-tó, tó Nevadában

  Új-Zéland

 The Pyramid sziget